Zkratka PLK může znamenat:
 Polska Liga Koszykówki – Polská basketbalová liga
 IATA kód letiště Point Lookout, Missouri, USA
 ICO kód aerolinií Pulkovo Aviation Enterprise
 Pražský lingvistický kroužek
 PKP Polskie Linie Kolejowe – polský provozovatel dráhy

Plk 
 Plk

Zkratky